Perun – divinità slava
 Perun' montenegrino – valuta del Montenegro
 4250 Perun – asteroide della fascia principale